Ramon Berenguer IV. Provensálský také Pedro I. z Cerdanye (katalánsky Ramon Berenguer IV de Provença o Pere I de Cerdanya, asi 1158 - 5. dubna 1181 Montpellier) byl hrabě z Cerdanye (v letech 1162-1168) a hrabě provensálský (1173-1181).

Život 
Byl druhým synem barcelonského hraběte Ramona Berenguera IV. a Petronily, jediné dcery aragonského krále Ramira II. a Agnes z Poitou.
Po otcově smrti roku 1162 čtyřletý Ramon získal oficiálně vládu nad hrabstvím Cerdanya, v němž bylo i Carcassonne a Narbonne. Roku 1168 vládu nad těmito územími přenechal mladšímu bratrovi Sanchovi a o pět let později, v roce 1173 od bratra krále obdržel hrabství provensálské.

Roku 1176 společně se Sanchem podráždil toulouské sousedy výpravou do Nice a Janova. Byl úkladně zavražděn v dubnu 1181. Ramon Berenguer IV. Provensálský zemřel mladý, bylo mu lehce přes dvacet a dalším hrabětem se stal mladší Sancho.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Barcelonská dynastie
Aragonští infanti
Hrabata provensálská
Hrabata z Cerdanye
Katoličtí panovníci
Zavraždění panovníci
Oběti vražd ve Francii
Narození ve 12. století
Úmrtí 5. dubna
Úmrtí v roce 1181
Muži